Уильям Пэрротт (; 1843—1915) — американский художник-пейзажист.

Биография 
Родился в 1843 году (по другим данным в 1844 году) в штате Миссури.

В возрасте четырёх лет Уильям вместе с семьей совершил сухопутное путешествие в прерии Орегона. Будучи ещё ребёнком склонным к художественному творчеству, начал рисовать окрестности своего дома в долине реки . Его сестра — Элизабет Пэрротт Понд (Elizabeth Parrott Pond) также стала известной художницей в штате Вашингтон.

Свою первую студию Уильям Пэрротт открыл в Портленде в 1867 году. Проведя там 20 лет, закрыл её и провел несколько лет на природе штатов Орегон, Вашингтон и Калифорния. В 1906 году он основал новую студию в Окленде, Калифорния и в течение шести работал там вместе со своей второй женой — Сью Пэрротт (Sue Hendershott Parrott), также известной художницей, после чего снова вернулся в родные места округа Кликитат. Когда в 1911 году здоровье художника начало ухудшаться, он вернулся на Северо-Запад, где прожил до конца жизни с другой своей сестрой — Джейн в городе , штат Вашингтон.

Умер 7 июня 1915 года в Голдендейле. Был похоронен на городском кладбище IOOF Mountain View Cemetery.

Созданные им пейзажи гор, озёр и других живописных мест на тихоокеанском побережье принесли Уильяму Пэрротту широкую известность. Работы художника находятся в ряде музеев США.

Источники 
 Edan Hughes. «Artists in California, 1786—1940». City Directory; Oregon Historical Society.

Примечания

Ссылки 
 William Samuel Parrott (1843—1915)

Художники США XIX века